Шамбор — французский топоним.
 Замок Шамбор — замок на Луаре.
 Шамбор (ликёр) — алкогольный напиток, названный в честь замка.
 Генрих, граф де Шамбор (1820—1883) — претендент на французский престол.
 — железный метеорит, найденный в 1904 году в 3 км от деревни Шамбор в Квебеке.

Населённые пункты 
 Шамбор (Луар и Шер) — во Франции.
 Шамбор (Эр) — во Франции.
 Шамбор (Квебек) — в Канаде.